Braås — een plaats in het zuiden van Zweden
 Cees Braas — een Nederlandse schrijver van non-fictie
 Roel Braas (1987) — een Nederlandse roeier
 Ton Braas — een Nederlandse muziekhistoricus

Zie ook 
 Bras (doorverwijspagina)